Solon van Athene, de oudst bekende Atheense dichter, wetgever en politicus 
Solon (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Solon (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Solon (volk), een ondergroep van de Evenken wonend in China (Binnen-Mongolië en Heilongjiang)